Brockton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Brockton
Brockton (Massachusetts)
Brockton (Montana)